Ditlev eller Detlev Reventlow kan henvise til flere personer:

 Ditlev Reventlow (kansler) (1600-1664) – dansk kansler
 Ditlev Reventlow (1654-1701) (1654-1701) – dansk gehejmeråd og provst, søn af den foregående
 Ditlev Reventlow (1680-1755) (1680-1755) – dansk konferensråd og provst, søn af den foregående
 Ditlev Reventlow (1666-1733) (1666-1733) – dansk gehejmeråd
 Ditlev Reventlow (1712-1783) (1712-1783) – dansk greve og gehejmeråd